Александру Слэтиняну (; 5 января 1873—27 ноября 1939) — румынский бактериолог.

Биография 
Родился Александру Слэтиняну в 1873 году. Занимал должность профессора Будапештского университета. Александру Слэтиняну являлся специалистом по бактериологии в лаборатории И.И.Мечникова Пастеровского института в Париже. Александру Слэтиняну являлся близким другом и коллегой Иона Кантакузино.

Участвовал во Второй Балканской и Первой Мировой войнах.

В 1923-1936 годах был ректором Ясского университета. Позднее продолжал преподавание на бактериологической кафедре университета и возгляалял его клинику.

В 1938 году был вынужден уйти в отставку по достижении предельного возраста (65 лет), пожертвовав мебель, коллекцию инструментов и обширную библиотеку кафедре бактериологии Ясского университета. Скончался в 1939 году. Разносторонняя художественная коллекция, собранная профессором и его женой и включавшая произведения народных промыслов (резных икон, росписи по ткани и стеклу), живописи и керамики (народной и исторической, найдённой при археологических раскопках), была в 1948 году превращена в экспозицию под названием Colecţia de artă comparată Alexandra şi Barbu Slătineanu, открытую в его семейном доме в , впоследствии частично вошедшую в фонд Национального музея искусств Румынии.

Научные работы 
Основные научные работы посвящены бактериологии различных инфекционных болезней, таких как: проказа, туберкулёз, скарлатина, сыпной тиф и другие. Александру Слэтиняну является одним из основоположников румынской бактериологии.
 Ряд научных работ посвящён изучению этиологии малярии.

Примечания

Список использованной литературы 
 Кажал Н., Ифтимович Р. Из истории борьбы против микробов и вирусов.— Бухарест.: Научное издательство, 1968.— 402 с.
 Биологи. Биографический справочник.— Киев.: Наук. думка, 1984.— 816 с.: ил

Дополнительная литература 
В периодике
 
 
 В настоящее время издание Revista medico-chirurgicală̆ a Societă̆ţ̜ii de Medici ş̧i Naturaliş̧ti din Iaş̧i имеет международное именование The Medical-Surgical Journal (официальный сайт)
 В других изданиях:
 
 
 
 
В книгах
 
 
 
 (о действиях А. Слэтиняну как ректора Ясского университета против сегрегации и националистических выступлений в университете)
 

Дворянство Румынии
Выпускники Парижского университета
Преподаватели Ясского университета
Авторы учебников
Ректоры Ясского университета
Бактериологи Румынии
Медики Румынии
Коллекционеры Румынии
Социалисты Румынии
Участники Второй Балканской войны (Румыния)
Участники Первой мировой войны (Румыния)
Военные врачи